E45 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E45, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
 , Route européenne 45, une route traversant la Finlande, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie.

Signalisation
 Cartouche à fond vert caractérisant les réseaux forestiers en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres